Wormerveerstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
Wormerveerstraat (Arnhem), een straat in Arnhem
Wormerveerstraat (Den Haag), een straat in Den Haag